Charlie Murphy, Charles Q. Murphy – amerykański aktor, pisarz, komik i scenarzysta
 Stretch Murphy (Charles Murphy) – amerykański koszykarz
 Charles Francis Murphy – amerykański polityk
 Charles A. Murphy – amerykański polityk